Het seizoen 1913/14 van de Beker van België in het voetbal startte met de voorronde in februari 1914 en eindigde met de finale in mei 1914.

Naast de clubs uit de nationale Eere Afdeeling (huidige Eerste Klasse) en Bevordering (huidige Tweede Klasse), konden ook de clubs uit Gewestelijke Afdelingen meedoen. De Gewestelijke afdelingen zijn de huidige Provinciale reeksen, met dien verstande dat er in 1913/1914 slechts 24 ploegen in de nationale reeksen speelden. In totaal waren er 32 deelnemers:
 12 clubs uit de Eere Afdeling (huidige Eerste Klasse)
 7 clubs uit de Promotie (huidige Tweede Klasse)
 13 clubs uit de Gewestelijke afdelingen (huidige provinciale reeksen), waarvan 12 clubs een voorronde speelden.

Union Saint-Gilloise werd voor de tweede maal Bekerwinnaar door in de finale FC Brugeois te verslaan.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er geen Beker van België georganiseerd. Een volgende editie zou pas plaatsvinden in het seizoen 1926/27.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

Wedstrijden
Na de clubnaam wordt tussen haakjes in Romeinse cijfers weergeven in welke klasse de ploeg speelt. Een (II) betekent dat de club in Bevordering (tweede niveau) aantreedt. Een (P) betekent dat de club in een Gewestelijke (=niet-nationale) afdeling speelt. Bij de clubs uit de hoogste afdeling wordt het cijfer weggelaten.

Voorronde

1/16de finales

1/8ste finales

Kwartfinales
In de kwartfinale werd Racing Club de Malines , de enige overblijvende club uit 2e nationale uitgeschakeld. De laatste overblijvende ploeg uit de Gewestelijke Afdelingen, Saint-Ignace SC Antwerpen, werd vrijgeloot.

Halve finales
De halve finales werden afgewerkt op 10 mei 1914.

Finale
Na een incidentrijke finale met drie uitsluitingen in de tweede helft, won Union Saint-Gilloise voor de tweede opeenvolgende maal de Beker van België.

Alexandre Bessemans, Edgard Van Boxtaele en Joseph Cambier werden tijdens de wedstrijd uitgesloten. Het systeem van rode kaarten bestond nog niet.

Beker van België naar seizoen
Voetbal in 1914